Le nom Brett Maher peut faire référence à :
Brett Maher (né en 1973), joueur australien de basket-ball.
Brett Maher (né en 1989), joueur américain de football américain.